Еланское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Еланское сельское поселение — входит в Бичурский район

Воронежская область
 Еланское сельское поселение — входило в Таловский район, упразднено.

Саратовская область
 Еланское муниципальное образование — входило в Балаковский район, упразднено.

Кемеровская область
 Еланское сельское поселение — входит в Новокузнецкий район